Дора́до — назва, яка вживається для позначення кількох неспоріднених видів риб:

 Coryphaena hippurus — вид океанічних риб роду Корифени
  — вид океанічних риб роду Корифени
  — прісноводна південноамериканська риба
 Sparus aurata — океанічна риба з родини Спарових, також відома в іспаномовних країнах як дорада
  — прісноводна риба, що водиться у басейнах Амазонки й Оріноко з родини Пласкоголові соми

Дора́до ( — золотий, золотавий) — поширене в іспаномовних країнах прізвище, яке носили чи носять такі люди:

 Пабло Дорадо (1908—1978) — уругвайський футболіст
  ( 1977) — іспанський футболіст

Дора́до ( — золотий, золотавий) — іспаномовний топонім:

 Дорадо (Пуерто-Рико) — муніципалітет Пуерто-Рико, острівної території у складі США
  — аеропорт у Пуерто-Рико
 Дорадо (сузір'я) — латинська назва сузір'я Золота Риба

Див. також 
 Ельдорадо (значення)